Zap steht für:

 Zap Jonway, chinesischer Fahrzeughersteller
 Zap, Bühnenname der Bodybuilderin und Schauspielerin Raye Hollitt
 Záviš von Zap (um 1350–nach 1411), böhmischer Theologe und Komponist

ZAP steht für:
 ZAP (Angola), Pay-TV Unternehmen in Angola
 ZAP (Fahrzeughersteller), US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 ZAP Fanzine, deutsches Hardcore-Punk-Fanzine
 Zeitschrift für die Anwaltspraxis, juristisches Periodikum
 Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter, Interessensvertretung
 Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10, umgangssprachlich
 Zentrum für angewandte Pastoralforschung, gemeinnützige Stiftung der katholischen Kirche
 Zinc Finger Antiviral Protein, siehe Zinkfingerprotein #ZAP
 Titan Airways, britische Charterfluggesellschaft, als Rufzeichen

Siehe auch:
 Zapp (Begriffsklärung)

Abkürzung